* Линарес — испанский футбольный клуб, существовавший с 1960 по 1990 годы.
 Линарес — испанский футбольный клуб, существовавший с 1990 по 2009 годы.
 Линарес Депортиво — испанский футбольный клуб, существующий с 2009 года.